Куклов — село, громада округу Сениця, Трнавський край Словаччини.
 7118 Куклов — астероїд головного поясу.